El término Goldbach puede referirse a:

 Christian Goldbach, matemático prusiano;
 Conjetura de Goldbach, una de los problemas abiertos más antiguos en matemáticas.

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
  Alemania:
 Goldbach (Baviera), un municipio de Baviera.;
 Goldbach (Turingia), un municipio de Turingia;
 Goldbach (Crailsheim), un barrio de Crailsheim, en Baden-Württemberg.

  Suiza:
 Goldbach (Hasle bei Burgdorf), parte de la comuna de Hasle bei Burgdorf, cantón of Berna;
 Goldbach (Lützelflüh), parte del municipio de Lützelflüh, cantón de Berna;
 Goldbach (Zúrich), parte de Küsnacht, cantón de Zúrich.